Kresna kan syfta på:

Bulgarien 

 Stara Kresna, ort, Blagoevgrad, Obsjtina Kresna, 
 Obsjtina Kresna, kommun, Blagoevgrad, 
 Kresna (ort i Bulgarien), Blagoevgrad, Obsjtina Kresna,